

Patronyme 

 Alfred Meissner (1822 - 1885), écrivain autrichien
 Alfréd Meissner (1871 - 1950), homme politique tchécoslovaque
 Bruno Meissner (1868 - 1947), archéologue et orientaliste
 Carl Meissner (1800 – 1874), botaniste suisse
 Freda Meissner-Blau (née en 1927), personnalité politique autrichienne
 Georg Meissner (1829 - 1905) (en), anatomiste et physiologiste
 Corpuscule de Meissner
 Günter Meißner (1936-2015), écrivain, essayiste et critique d'art allemand
 Hans-Otto Meissner (1909 - 1992), écrivain allemand
 Heike Meißner (née en 1970), athlète allemande, spécialiste du 400 mètres haies
 Heinrich August Meissner (1862 - 1940), ingénieur allemand
 Josef Meissner (né en 1893), footballeur tchèque
 Kimmie Meissner (née en 1989), patineuse artistique américaine
 Otto Meissner (1880 - 1953), homme politique allemand
 Philipp Meissner (1748-1816), clarinettiste, compositeur et éducateur musical allemand ;
 Renate Meissner (née en 1950), athlète allemande spécialiste du 100 et du 200 mètres
 Silvio Meißner (né en 1973), footballeur allemand
 Stan Meissner (1956-), chanteur, compositeur, auteur et canadien
 Walther Meissner (1882 - 1974), physicien allemand
 Effet Meissner

Toponyme 

En Allemagne,
 Meißner, municipalité de la Hesse
 Arrondissement de Werra-Meissner

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique